Příjmení Aagaard označuje vícero osob:

 Carl Frederic Aagaard (1833–1895) – dánský malíř
 Christen Aagaard (1616–1664) – dánský básník
 Jacob Aagaard (* 1973) – dánsko-skotský šachista
 Niels Aagaard (1612–1657) – dánský spisovatel
 Thorvald Aagaard (1877–1937) – dánský hudebník

Dánská příjmení